Psenulus är ett släkte av steklar som beskrevs av Kohl 1897. Psenulus ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Psenulus